Ярославская ТЭЦ — предприятия энергетики в городе Ярославле:

 Ярославская ТЭЦ-1
 Ярославская ТЭЦ-2
 Ярославская ТЭЦ-3